Obična osa, (Vespula vulgaris) su vrsta kukaca iz porodice osa
 Ose, porodica kukaca iz reda opnokrilaca
 Osa (Permski kraj, Rusija), grad u Rusiji
 Osa (planina), u grčkoj Tesaliji.
 Klasa Osa, NATO oznaka za skupinu raketnih čamaca koje je razvio SSSR ranih 1960-ih godina
 Osa Indijanci, podskupina plemena Boruca s pacifičke obale Kostarike
Osa (Animalia), rod dvokrilca iz porodice Pyrgotidae.
Osa (Plantae), biljni rod iz porodice Rubiaceae.